Старая Деревня — деревня в Киренском районе Иркутской области. Входит в Киренское городское поселение.

Находится на правом берегу реки Лена, в 9 км к юго-западу от города Киренска.

Население

Примечания 

Населённые пункты Киренского района
Населённые пункты на реке Лена